

Urodzili się 
 Solon, polityk ateński (data sporna lub przybliżona) (zm. 561 p.n.e.).